Faridpur – sottodistretto (upazila) del Bangladesh
Faridpur – città dell'India
Faridpur – nagar panchayat dell'India